Ади — может относиться к:

Персоналии 
 Сайлом Ади (род. 1986) — тайский боксёр.
 Шейх Ади — реформатор езидизма.
 Фанендо Ади (род. 1990) — нигерийский футболист.
 Эндре Ади () — венгерский поэт, публицист и общественный деятель.
 Ади Галлия — персонаж Звёздных войн, магистр и член Совета джедаев.

Псевдонимы 
 Герхард Адольф — спортсмен, ведущий детской спортивной передачи «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» (ГДР)

Другое 
 Ади — народ в Индии.
 Ади — язык народа Ади.
 Ади — фиджийский титул.
 Ади () — общинное поселение в Изреельской долине, Израиль.
 Ади — аул в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Ади — месяц в тамильском календаре.
 Ади-Будда — в буддизме махаяны и ваджраяны олицетворение всех будд и бодхисаттв, их вневременное единство.
 Ади-хай пидутам — древнее боевое искусство Индии.